General Carneiro (Mato Grosso), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso
 General Carneiro (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná